La palabra Buda hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

En el budismo 
 Buda Gautama (448-368 a. C.), fundador del budismo, llamado Siddhartha Gautama.
 Buda (concepto), cualquier ser que haya «despertado» plenamente.
 Hotei, Buda Gordo o Buda Sonriente (), monje zen chino muy representado.

En el hinduismo 
 Buda, el mismo personaje fundador del budismo, al que los visnuistas consideran un avatar de Visnú.
 Budha, dios del planeta Mercurio.

Lugares 
 Buda (ciudad), antigua ciudad que actualmente forma parte de Budapest (Hungría).
 Buda (Illinois), ciudad en Illinois (Estados Unidos).
 Buda (Texas), ciudad en Texas (Estados Unidos).
 Buddha Bar (1996-), exclusivo bar y restaurante lounge en París (Francia).
 Buda (Călărași), localidad y comuna de Moldavia.

Literatura 
 Buda (manga), manga de Osamu Tezuka.

Música 
 Buddha (álbum), disco del grupo estadounidense Blink-182.
 Buddha (productor) (Francisco Muriel Castillo, 1972-2007), productor discográfico puertorriqueño de rap y reguetón.

Películas 
 Pequeño Buda (1993) de Bernardo Bertolucci.
 Un Buda (2005) de Diego Rafecas.

Además 
 Buddha Air, aerolínea de Nepal.
 Buda, nombre húngaro del jefe huno Bleda (390-445), hermano de Atila.